Botti ima više značenja:
 Botti, Alessandria
 Botti, Padova